leden van het adellijke huis Battenberg of Mountbatten
 David Mountbatten
 Edwina Cynthia Annette Ashley Mountbatten
 Edwina Cynthia Annette Ashley
 George Mountbatten
 George Ivar Mountbatten
 Louis Mountbatten
 Louise Mountbatten
 Pamela Mountbatten
 Patricia Mountbatten
 Philip Mountbatten

Zie ook 
 Mountbatten-Windsor (doorverwijspagina)